Miejscowości w USA:
 Big River – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
Gminy w USA:
 Big River (ang. Big River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
 Big River (ang. Big River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Francois